Ashbury – miejscowość w New South Wales (Australia)
 Ashbury – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Ashbury – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire